Illy (Ardennes), plaats in Frankrijk
 Illycaffè, fabrikant van koffieapparaten